Miguel est un prénom masculin présent dans les langues espagnole et portugaise, fêté le 9 février.

Il a la même origine que Mikel en Basque et que Michel en Français.

Pseudonyme 

 Miguel, pseudonyme de Miguel Hernández Sánchez (né en 1970), footballeur espagnol ;
 Miguel, pseudonyme de Miguel Jontel Pimentel (né en 1985), chanteur américain ;
 Miguel, pseudonyme de Luís Miguel Brito Garcia Monteiro (né en 1980), footballeur portugais ;
 Miguel, pseudonyme de Miguel Alberto Fernandes Marques (né en 1963), footballeur portugais ;
 Miguel, pseudonyme de Sergueï Miguelévitch Chestepiorov (né en 1982), chorégraphe russe.

Prénom 
Ce prénom est notamment porté par :

 Miguel  (1802-1866), roi de Portugal (1828-1834) ;
 Rui Miguel Marinho dos Reis, dit Rui Miguel (1984-), footballeur portugais ;
 Pedro Miguel Almeida Lopes Pereira (1998-), footballeur portugais.
 Miguel Indurain (1964-), coureur cycliste espagnol.
 Miguel Bernardeau (1996-) acteur espagnol
 Miguel Herrán (1996-) acteur espagnol
 Pedro Miguel Pauleta footballeur portugais passé par les Girondins de Bordeaux et le Paris Saint Germain

Musique 
 Miguel, album de Dalida, sorti en 1957.

Voir aussi

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom espagnol
Prénom portugais
Homonymie de prénom